No Filter Tour – tour dei Rolling Stones
No Filter Tour – tour dei Danity Kane